Un'ora sola ti vorrei – brano musicale del 1938 scritto da Umberto Bertini e Paola Marchetti e inciso per la prima volta da Nuccia Natali
Un'ora sola ti vorrei – singolo di Giorgia del 1997
Un'ora sola ti vorrei – film documentario del 2002 diretto da Alina Marazzi
Un'ora sola ti vorrei – spettacolo teatrale del 2019 di e con Enrico Brignano